Chelydropsis murchisoni — вымерший вид черепах из семейства каймановых черепах. Единственный вид монотипического рода. Жили с олигоцена по плиоцен в Европе и Азии, в том числе на территории бывшего СССР.

Впервые описана Петерсом в 1855 году по останкам панциря. Первоначально отнесена к виду рода Chelydra, затем им же переклассифицирована в 1868 году в отдельный род и вид Chelydropsis carinata. В 1977 году вид был включён в группу Chelydropsis murchisoni (F. Broin, 1977).

Примечания 

†
Вымершие черепахи
Ископаемая фауна Евразии
Пресмыкающиеся олигоцена
Пресмыкающиеся плиоцена
Фоссилии, описанные в 1868 году